Brighton, municipi al comtat d'East Sussex, Anglaterra.
 Brighton (Alabama)
 Brighton (Colorado)
 Brighton (Illinois)
 Brighton (Iowa)
 Brighton (Tennessee)
 Brighton (Vermont)
 Brighton & Hove Albion Football Club, equip esportiu.
 London, Brighton and South Coast Railway, companyia de ferrocarril del Regne Unit entre el 1846 i 1922.